Szkoła Leonarda da Vinci – pracownia malarska Leonarda da Vinci, włoskiego artysty renesansowego. Powstała 10 stycznia 1478 r., jedną z jej siedzib było Corte Vecchia.

Leonardo zaczerpnął z rzemiosła wikliniarskiego w Vinci pomysł na emblemat szkoły. Na podstawie jego projektów z 1500 r. wykonano serię sztychów przedstawiających skomplikowane splecione wzory z napisem pośrodku Academia Leonardi Vinci.

Nauka 
Uczniowie wykonywali prace wspólnie, często przy pomocy Leonarda. Z tego powodu trudno jest ocenić autorstwo prac powstałych w szkole, więc stworzonym wówczas pracom przypisuje się autorstwo całej szkoły.

Paolo Giovia podaje, że Leonardo zabraniał uczniom malowania nim ukończyli 20. rok życia. Do tego czasu ćwiczyli, szkicowali ołowianym sztyftem starożytne wzory, przedstawiali naturę i kształty człowieka.

Uczniowie 

Szczególnymi względami Leonarda cieszył się młody Salai (właśc. Giacomo Caprotti), który przybył tu w wieku 10 lat w 1490 r. Zasługiwał na przezwisko, które znaczyło „diabełek”, ponieważ kradł innym drogie srebrne sztyfty lub pieniądze, by zajadać się anyżowymi cukierkami. W 1497 r. Leonardo sporządził listę ubrań, które kupił dla Salaia. Mimo że młodzieniec nie okazał żalu za przewinienia, Leonardo dalej się nim opiekował, dając pieniądze i schronienie w swoim domu. Gdy Giacomo podrósł, zatrudnił go jako posłańca.

Prace

Zobacz też 
 Leonardo da Vinci
 Madonna z wrzecionem
 Madonna z kądzielą
 Bachus
 Zamek w Amboise
 Popiersie Flory

Bibliografia 
 Buchholz E.L., Leonardo da Vinci. Życie i twórczość, Pracownia Wydawnicza „ElSet”, 2005, .